Саранское:

 Саранское — посёлок в Полесском районе Калининградской области.
 Саранское сельское поселение — муниципальное образование в Полесском районе Калининградской области.